Horse ( „Pferd)“ steht für:
 
 Horse (Ballspiel) – eine Basketballvariante
 Horse (Band) – ehemalige britische Rockband
 Horse (Film) – ein Experimentalfilm von Andy Warhol (1965)
 Horse (Musikerin) – eine schottische Musikerin, eigentlich Sheena McDonald

Horse ist der Name oder das Pseudonym von:
 Harry Horse (Richard Horne; 1960–2007), schottischer Kinderbuchautor
 Michael Horse (* 1949), US-amerikanischer Künstler und Schauspieler

H.O.R.S.E. ist die Abkürzung für:

 H.O.R.S.E. – eine Pokervariante

Siehe auch:
 Horse Bluff, Kliff an der Rymill-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Horse Head, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Black Horse 
 Crazy Horse
 Dark Horse
 Horse Cave
 Horse Island
 Hors-Sol (erdelose Pflanzenkultur) siehe Hydrokultur 
 Paint Horse 
 Shire Horse 

HORSE